Кубок Либертадорес 1974 — 15-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем вновь стал «Индепендьенте».

Групповой этап

Группа 1

Плей-офф

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Плей-офф

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1974 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1974 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1974 году
1974